Michel Félix Mourlon (1845-1915), Belgisch geoloog en paleontoloog;
René Mourlon (1893-1977), Frans atleet;
André Mourlon (1903-1970), Frans atleet.